Mistrzostwa świata w boksie 2003 odbywały się w dniach 6 - 13 lipca 2003 roku w Bangkoku w Tajlandii.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty
 Wyniki na USA Boxing